Vianden (stad), een stad in Luxemburg
 kanton Vianden, een kanton rond deze stad
 graafschap Vianden, een middeleeuws graafschap
 kasteel Vianden, een kasteel in de stad